Mit dem Begriff Spesen (aus it. spese, Plural von spesa „Aufwand“ und damit wie auch „Speise“ auf lat. expensa zurückgehend) werden bezeichnet:

 Auslagen, die bei der Ausübung einer geschäftlichen Tätigkeit entstehen, siehe Betriebsausgaben
 allgemein Kosten, die während einer Dienstreise entstehen, siehe Reisekosten
 speziell Verpflegungskosten während einer Dienstreise, siehe Verpflegungsmehraufwand

Siehe auch